Termin -{MSRA}- ima više značenja.
 Peptid-metionin (S)-S-oksid reduktaza, enzim
 Windows Remote Assistance, računarski program